

Sigle 
 Cámara Uruguaya del Disco – associazione dei produttori discografici uruguaiani
 Certificato Unico Dipendente

Codici 
 CUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caloundra (Australia)

Musica 
 Cud – gruppo musicale indie rock britannico
 Cud – album di Karolina Czarnecka del 2019